(1872-1956), sculpteur allemand ;
 , designer et styliste italienne ;
  (né en 1958), footballeur américain ;
  (1948-1993), scénariste américain ;
 Charles Sautter (1830-1892), banquier français ;
 Christian Sautter (né en 1940), homme politique français ;
  (1864-1954), acteur et auteur suisse ;
 François Jean Sautter (1746-1819), général suisse ;
  (1921-2009), sculptrice allemande ;
  (1886-1961), joueur de badminton suisso-britannique ;
  (1931-2012), médecin allemand ;
 Hans Sautter (1912-1984), médecin allemand ;
  (1877-1961), sculpteur et professeur d'université allemand ;
  (né en 1938), économiste allemand ;
  (1872-1960), fonctionnaire allemand ;
  (1897-?), architecte allemand ;
 Louis Sautter (1825-1912) ingénieur, industriel, constructeur de phares lenticulaires ("L. Sautter & Cie CONSTRUCTEURS A PARIS")
  (né en 1969), nutritionniste et auteur allemand ;
  (née en 1979), joueuse suisse de hockey sur glace ;
 Rémy Sautter (né en 1945), haut fonctionnaire et administrateur français ;
  (né en 1934), historien allemand.
 Violaine Sautter (née en 1959), chercheuse en géologie planétaire française

Voir aussi 

 
 Sautter-Harlé

Liens externes